Al Başrah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Basra (provins), 
 Basra, provinshuvudstad, 

Robotskapade Irakförgreningar